Plagiostigmella är ett släkte av svampar. Plagiostigmella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plagiostigmella